

Presentación previa 
Philip Bester y Peter Polansky eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Austin Krajicek y Jackson Withrow ganaron el título tras derrotar en la final Kevin King y Dean O'Brien.

Cabeza de serie

  Marcelo Arévalo /  Sergio Galdós (Primera ronda)
  Dennis Novikov /  Max Schnur (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Nicolás Jarry /  Hans Podlipnik-Castillo ''(Primera ronda)
  Jarryd Chaplin /  Jordan Thompson ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Morelos 2017